Indianapolis 500 1968 je bila dvainpetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1968.

1968 v športu
1968